Біве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 60 км на північний захід від Тулузи, 28 км на північний схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 48 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 124,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Біве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Біве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер